
Molekulska formula -{C15H14O6}- se može odnositi na:

 Katehin
 Citrinolakton A
 Leukofisetinidin, leukoantocijanidin
 Leukopelargonidin, leukoantocijanidin
 Luteoforol, flavan-4ol
 Meshitol, flavanol
 Robinetinidol